Иф
 Иф — коммуна во Франции.
 Иф — кантон во Франции.
Аббревиатура
 ИФ — импакт-фактор.
 Исторический факультет
 ИФ ВлГУ
 Институт философии
 ИФ РАН
 Институт физиологии
 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
 Институт физики
 Институт физкультуры

См. также 
 If
 Замок Иф
 Узник замка Иф